Sześć okrętów US Navy nosiło nazwę USS "Baltimore", od nazwy miasta Baltimore w stanie Maryland:

 Pierwszy "Baltimore" był 12 działowym okrętem zbudowanym w 1777.
 Drugi "Baltimore" był 20 działowym okrętem zbudowanym w 1798.
 Trzeci "Baltimore" był parostatkiem zdobytym w 1861.
 Czwarty "Baltimore" (C-3), wprowadzony do służby w 1890, był krążownikiem pancernym.
 Piąty "Baltimore" (CA-68), wprowadzony do służby w 1943, był ciężkim krążownikiem typu Baltimore.
 Szósty "Baltimore" (SSN-704), wprowadzony do służby w 1982, był okrętem podwodnym typu Los Angeles.
Baltimore